

Domaine militaire 
RFM désigne la région fortifiée de Metz, une portion de la ligne Maginot.
Rafale Marine, version Marine du Rafale, embarqué sur porte-avions.

Médias 
RFM (Radio FM) est une radio privée française musicale ;
RFM TV est une chaîne de télévision musicale française ;
RFM est une radio privée portugaise musicale ;
Radio Futurs Médias est une radio sénégalaise du groupe Futurs Médias ;

Marketing 
RFM est le sigle de Récence, Fréquence, Montant, une méthode de segmentation issue du marketing ;